Amazonas (država u Venezueli), država na jugu Venezuele, glavni grad Puerto Ayacucho.
 Amazonas (brazilska savezna država), federalna država na sjeverozapadu Brazila, glavni grad Manaus. 
 Amazonas (peruanska regija), regija na sjeveru Perua, glavni grad Chachapoyas.
 Amazonas (departman), departman na jugu Kolumbije, glavni grad Leticia.
 Amazonas (kolumbijska regija), regija u Kolumbiji, obuhvać 5 departmana